Le Grand sceau peut faire référence au :

 Grand Sceau du Canada
 Grand Sceau du Québec
 Grand sceau de France
 Grand sceau du Royaume-Uni
 Grand sceau d'Irlande du Nord
 Grand sceau d'Écosse
 Grand sceau des États-Unis
 Style grand sceau

Voir aussi 
 Sceau